Realeza kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Realeza (kommun), Paraná, 
 Realeza (ort), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar